Chadzjidimitrovo kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Chadzjidimitrovo (distrikt i Bulgarien, Stara Zagora), Obsjtina Kazanlk, 
 Chadzjidimitrovo (distrikt i Bulgarien, Veliko Tarnovo), Obsjtina Svisjtov, 
 Chadzjidimitrovo (distrikt i Bulgarien, Jambol), obsjtina Tundzja, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar